Риньяк — кантон во Франции, в департаменте Аверон.
 Риньяк — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Риньяк — коммуна во Франции, в департаменте Ло.